

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Dąbkowice – osada w województwie dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, w gminie Przeworno
 Dąbkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce
 Dąbkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec
 Dąbkowice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo